

Lokalizacje 
 Świętajno – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Świętajno 
 Świętajno – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Świętajno
 Świętajno – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim
 Świętajno – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim
 Świętajno – dawna gromada w powiecie oleckim w województwie białostockim
 Świętajno – przystanek kolejowy w Świętajnie, w województwie warmińsko-mazurskim

Jeziora 
 Świętajno – jezioro w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Świętajno
 Świętajno – jezioro w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Barczewo

Zobacz też 
 Świętajno Łąckie, Świętajno Narckie, Świętajno Naterskie, Świętajno Wąskotorowe